Libkov (powiat Chrudim)
 Libkov (powiat Domažlice)